Abrogation (von lateinisch abrogatio „Aufhebung“, „Widerruf“) steht für:

 Abrogation (Islam), die Aufhebung einer normativen Bestimmung des Korans oder der Sunna durch eine andere, zeitlich nachfolgende Bestimmung aus Koran oder Sunna 
 Abrogation (Kanonisches Recht), die vollständige Aufhebung einer Rechtsnorm im kanonischen Kirchenrecht
 Abrogation (Band), eine deutsche Melodic-Death-Metal-Band aus Magdeburg

Siehe auch:
 Derogation
 Obrogation